Атлалко има више значења:

 Атлалко (Сочијатипан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Атлалко (Јавалика), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Атлалко (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Атлалко (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику